Оскар Моисеевич Лещинский (псевдоним в партии Оска́р; , Новозыбков, Полтавской губернии, Российская империя — , , Российская империя) — революционный деятель начала XX века, поэт «Серебряного века», поэт «Красной идеи», декадент. Расул Гамзатов в книге «Мой Дагестан» назвал его «мюридом революции», наряду с Махачем, Уллубием.

Биография 
Лещинский родился в  в Новозыбкове, Полтавской губернии. По национальности — еврей.

В 1896 году семья Оскара переезжает в Ростов-на-Дону. С 1902 года выполнял различные поручения Донского комитета РСДРП. Три раза отбывал ссылку: 1902—1905 гг. в Иркутске, 1906 г. — Архангельская губерния (бежал), 1909 г. — Енисейская губерния (бежал).

В 1910 году эмигрировал в Париж, где через В. А. Старосельского познакомился с Лениным. Занимался налаживанием связей с подпольными организациями в России, издавал нелегальную литературу. В марте 1911 года арестован за участие в демонстрации памяти Парижской коммуны.

В Париже увлекся поэзией и живописью. Учился в Русской академии живописи. В 1912 году вступает в литературно-художественный кружок политэмигрантов. Собрания кружка проходили в кафе на . Также членами кружка были A. В. Луначарский, И. Г. Эренбург, B. А. Антонов-Овсеенко.

С 1913 года один из редакторов литературно-художественного журнала «Гелиос».

В 1914 году вышла книга его стихов «Серебряный пепел». В 1915 году была подготовлена к печати книга о французской живописи «От импрессионизма до наших дней», но издана она так и не была.

В апреле 1917 года возвращается в Россию. В октябре 1917 года участвует в штурме Зимнего дворца, а после назначен его комендантом.

В начале 1918 года Оскара Лещинского посылают на Северный Кавказ, где он участвует в экспедициях по доставке оружия из центра России. Все это время продолжает писать стихи.

С 1919 года на подпольной работе в Дагестане, организует первые партизанские отряды, руководит подготовкой к вооруженному восстанию.

13 мая штаб восстания в Темир-Хан-Шуре был арестован, а  года, по решению военно-полевого суда, Оскар Лещинский был расстрелян в Порт-Петровской тюрьме.

Память 

В честь Лещинского О. М. названы улицы (улица Оскара) в городах: Махачкала, Дербент, Каспийск, в поселке Манас, в селах: Манаскент, Каякент, Усемикент, Магарамкент, Новый Хушет.
 Улица Оскара — прежнее название улицы Гамидова в Избербаше

Памятник Лещинскому установлен в скульптурной группе революционеров в сквере Борцов революции в Махачкале.

Личная жизнь 
Был женат на Мямлевой Лидии Николаевне, имел двух детей: сына Валерия и дочь Елену.

Литература 
 Ганзуров, В. Н. Оскар Лещинский. [Революционер-большевик. 1892—1919]: краткий очерк о жизни и деятельности. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1957
 Лещинский Оскар, революционер, Махачкала, 1987 г.
 Кажлаев Д. Г. Их именами названы улицы Махачкалы. — Махачкала, 1983.

Примечания

Ссылки 
 ПОЭЗИЯ ХХ ВЕКА. ВЗГЛЯД ЧИТАТЕЛЯ
 О Лещинском О. М. Журнал «Юность» № 1 1975 год / Часть I
 О Лещинском О. М. Журнал «Юность» № 1 1975 год / Часть II
 Ислам, поэзия и Кавказ русского поэта
 Лещинский О. М. в Российской Еврейской Энциклопедии

Революционеры Дагестана
Казнённые революционеры
Серебряный век
Русские поэты
Казнённые в 1919 году
Казнённые в Гражданскую войну в России